Александр Машин:
 Машин, Александр Григорьевич — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 7671; 1 января 1847.
 Машин, Александр Фёдорович (1953—2016) — советский футболист.